Хойсешть () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Думешть.
 Хойсешть () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Мерджинень.